

Anno 
 260 o 260 a.C.

Codici 
 260 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Siding Spring, a Coonabarabran, in Australia

Matematica 
 260 – numero